Coppa dei Campioni 1995-1996 – torneo di hockey su pista
 Coppa dei Campioni 1995-1996 – torneo di pallavolo maschile
 Coppa dei Campioni 1995-1996 – torneo di pallavolo femminile